Орлов, Григорий:
 Орлов, Григорий Григорьевич (1734—1783) — российский государственный деятель, сын Г. И. Орлова; фаворит Екатерины II.
 Орлов, Григорий Варфоломеевич (1897—?) — советский управленец в области судостроения.
 Орлов, Григорий Владимирович (1777—1826) — российский государственный деятель, коллекционер, историк искусства, мемуарист
 Орлов, Григорий Иванович (1685—1746) — российский государственный деятель.
 Орлов, Григорий Кириллович (1919—2020) — советский передовик лесной и деревообрабатывающей промышленности, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 
 Орлов, Григорий Фёдорович (1790—1850 или 1853) — полковник из рода Орловых, участник войн с Наполеоном.